Такмичење у скоку мотком у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржано је 6. и 8. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Пекинг 2015. бранио је Канађанин Шонаси Барбер.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 атлетичара из 19 земаља..

  Неутрални атлетичари 1
  Аргентина 1
  Аустралија 1
  Белгија 1
  Грчка 1
  Јапан 2
  Канада 1
  Кина 2
  Немачка 1
  Пољска 2
  Португалија 1
  САД 3
  Украјина 1
  Француска 4
  Холандија 1
  Хрватска 1
  Чешка 2
  Шведака 1
  Шпанија 2

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
Стање 21. августа 2015..

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку мотком пре првенства (4. августа 2017), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2017.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале износила је 5,75 м (КВ). Нико није прескочио норму, него се њих 12 пласирало н по основу постигнутог резултата (кв),,

Финале 
,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2017. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици на отвореном